Hermann Dieckmann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Dieckmann (Theologe, 1608) (1608–1690), deutscher Lehrer, Theologe und Pfarrer 
 Hermann Dieckmann (Pädagoge) (Hermann Friedrich Otto Dieckmann; 1818–1887), deutscher Pädagoge und Autor
 Hermann Dieckmann (Theologe, 1880) (1880–1928), deutscher Theologe und Autor 
 Hermann Dieckmann (Politiker) (1885–1957), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdL Schleswig-Holstein